Buckland – miejsce w Śródziemiu, fikcyjnej krainie z utworów J.R.R. Tolkiena

Miejscowości w USA:
 Buckland – miasto w stanie Alaska, w okręgu Northwest Arctic
 Buckland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Buckland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
Gminy w USA:
 Buckland (ang. Buckland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
W Wielkiej Brytanii:
 Buckland – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Buckland – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Buckland – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Buckland – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Buckland – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Buckland – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Buckland – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Buckland – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)